Der Landtagspräsident und der Landtagsvizepräsident des Fürstentums Liechtenstein werden jeweils in der Eröffnungssitzung für das laufende Jahr gewählt. Der Landtagspräsident beruft die Sitzungen während des Jahres ein; er leitet die Sitzungen und vertritt den Landtag nach außen. Der Landtagsvizepräsident vertritt ihn im Verhinderungsfall. Der Landtagspräsident ist nach dem Fürsten der erste Mann im Staat. Seit 2013 ist Albert Frick (FBP) Landtagspräsident. Aktuelle Landtagsvizepräsidentin ist seit 2017 Gunilla Marxer-Kranz (VU).

Liste der Landtagspräsidenten

Weblinks 

 Internetseite des liechtensteinischen Landtags